Women and Children First — третій студійний альбом американської групи Van Halen, який був випущений 26 березня 1980 року.

Композиції 
 And the Cradle Will Rock... - 3:31
 Everybody Wants Some!! - 5:05
 Fools - 5:55
 Romeo Delight - 4:19
 Tora! Tora! - 0:57
 Loss of Control - 2:36
 Take Your Whiskey Home - 3:09
 Could This Be Magic? - 3:08
 In a Simple Rhyme - 4:18
 Growth - 0:19

Джерела 
 Women and Children First  allmusic
 Women and Children First  last.fm

Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Van Halen